

Anno 
 472 o 472 a.C.

Codici 
 472 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Merlette, nelle Hautes-Alpes, in Francia

Matematica 
 472 – numero